Aadahl ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Aadahl (* 1976), oscar-nominierter Tontechniker
 Thorvald Aadahl (1882–1962), norwegischer Herausgeber und Autor